La Bru peut désigner :
 La Bru (City Girl), un film américain de Friedrich Wilhelm Murnau (1930) ;
 La Bru (Nevestka), un film turkmène de Khodjakouli Narliev (1972).